Pike (llenguatge de programació)
 Pike Road, població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Christopher Pike, personatge fictici del capítol 0 de la sèrie de televisió Star Trek
 Comtat de Pike, diversos comtats